Лео́н (), де Лео́н (, «из Леона») — испанская фамилия, происходящая от названия испанского города Леон. Её носители:
 Абрахам Леон (1918—1944) — бельгийский политик, участник Сопротивления.
 Леон, Алонсо де (около 1639—1691) — испанский путешественник, исследователь Северной Америки.
 Леон, Карлос Аугусто (1914—1997) — венесуэльский поэт и публицист.
 Леон, Виктор (1858—1940) — австрийский драматург и либреттист.
 Леон, Вильфредо (род. 1993) — кубинский волейболист.
 Леон, Жарик (род. 1974) — колумбийская актриса.
 Леон, Клайд (1983—2021) — тринидадский футболист, защитник.
 
 Леон, Мария Пилар (род. 1995) — испанская футболистка.
 Леон, Педро Пабло (1943—2020) — перуанский футболист, нападающий.
 Леон, Педро (род. 1986) — испанский футболист.
 Леон, Рикардо (род. 1983) — испанский футболист, полузащитник клуба «Тенерифе».
 Леон, Санди (род. 1989) — венесуэльский бейсболист.
 Леон, Таня (род. 1943) — американский композитор, дирижёр, музыкальный педагог и организатор китайско-кубинского происхождения.
 Леон, Томас (1826—1893) — мексиканский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Леон, Уго де (род. 1958) — уругвайский футболист, тренер, политик.
 Леон, Хосе (род. 1995) — испанский футболист, защитник.
 Леон, Хулио Сесар де (род. 1979) — гондурасский футболист, атакующий полузащитник.
 Леон, Янкьель (род. 1982) — кубинский боксёр.
 Леон Гарсия, Гала (род. 1973) — испанская теннисистка.
 Леон Хименес, Хосе (1938—1964) — кубинский антикоммунистический повстанец.

 Леон Пинело, Антонио де (1589—1660) — испанский колониальным историк, хронист и библиограф, судья, юрист.
 Де Леон, Карлос (1959—2020) — пуэрто-риканский боксёр.
 
 Понсе де Леон, Хуан (ок. 1460—1521) — испанский конкистадор.
 Сьеса де Леон, Педро (1518 или 1520—1554) — испанский конкистадор, историк, географ, биолог и этнограф. См. также